Рамо́на Ба́хманн (; ) — швейцарская футболистка, нападающий французского клуба «Пари Сен-Жермен» и сборной Швейцарии.

Клубная карьера 

Воспитанница футбольной школы клуба «Мальтерс». Отыграв один сезон во втором швейцарском дивизионе за родной клуб, Рамонна Бахман перешла в состав чемпиона Швейцарии, клуба . Однако уже через полсезона, в возрасте 16 лет, он была замечена скаутами шведского клуба «Умео» и в марте 2007 году стала игроком этой команды. С уходом перед началом сезона 2009 года из команды бразильянки Марты Рамона стала одним из ключевых игроков команды, забив за сезон 14 голов в 19 матчах чемпионата Швеции. По итогам года она была выбрана лучшей футболисткой Швейцарии.

В декабре 2009 года Рамона Бахман уехала в американский клуб «Атланта Бит» (Atlanta Beat), выступавший в лиге WPS. Однако в США игра у футболистки не пошла. Проведя за сезон всего 10 матчей и забив лишь один гол, на следующий год она вернулась обратно в «Умео», хотя имела ряд предложений и из других клубов Германии, Англии и Швеции.

Бахманн была признана лучшей футболисткой «Дамаллсвенскан» в сезоне 2011 года и после его окончания перешла в клуб «Мальмё», ставший победителем турнира.

В 2015 году Рамона подписала 3-летний контракт с немецким клубом «Вольфсбург».

7 июня 2021 года выиграла вместе с «Пари Сен-Жермен» чемпионат Франции 2020/21.

Карьера в сборной  
10 апреля 2007 года Рамона Бахман дебютировала в молодёжной сборной Швейцарии (девушки до 19 лет). В 2009 году она в составе сборной завоевала право принять участие в молодёжном чемпионате Европы. Бахман была лидером команды и во многом благодаря её игре швейцаркам удалось обыграть в четвертьфинале сильную сборную Германии и впервые в своей истории оказаться в полуфинале.

15 июня 2007 года Бахман дебютировала в основной сборной своей страны. До марта 2009 года она провела в ней 14 матчей, забив 4 гола. В отборочном цикле чемпионата мира 2011, стартовавшего в сентябре 2009 года, Бахман приняла участие в 7 матчах, в которых забила 4 гола, однако сборная Швейцария уступила сборной Англии в стыковых матчах квалификации и не попала на чемпионат.

Игровые качества 
Специалисты отмечают высокий технический уровень Рамоны Бахман и её уверенность в себе. Игорь Шалимов после отборочного матча чемпионата мира 2011 сборных России и Швейцарии отметил также высокую скорость нападающей.

Достижения

«Вольфсбург» 
 Обладатель Кубка Германии: 2015/16

«Челси» 
 Чемпион Англии: 2017/18, 2019/20
 Обладатель Кубка Англии: 2017/18

«Пари Сен-Жермен» 
 Чемпион Франции: 2020/21

Личная жизнь 
Совершила каминг-аут как лесбиянка во время чемпионата мира по футболу среди женщин 2015 в Канаде. Ранее она была в отношениях с другой футболисткой швейцарской национальной сборной Алишой Леманн, которая переехала в Лондон, чтобы играть за «Вест Хэм Юнайтед». Тренер их национальной сборной Мартина Фосс-Текленбург пояснила: «В женском футболе ситуация не исключительная».

Примечания

Ссылки 

 Профиль на официальном сайте ФК «Пари Сен-Жермен»

Футболистки Швейцарии
Игроки женской сборной Швейцарии по футболу
Игроки ЖФК «Атланта Бит»
Игроки ЖФК «Умео»
Игроки ЖФК «Русенгорд»
Игроки ЖФК «Вольфсбург»
Игроки ЖФК «Челси»
Игроки ЖФК «Пари Сен-Жермен»